FK Radnički Belgrad
 FK Radnički 1923 Kragujevac
 Radnički Nisz
 FK Radnički Nova Pazova
 FK Radnički Obrenovac
 FK Radnički Pirot
 FK Radnički Sombor
 FK Radnički Stobeks
 FK Radnički Šid